Ciakar (Cijulang), een plaats in Indonesië
Ciakar (Cipaku), een plaats in Indonesië
Ciakar (Cibeureum), een plaats in Indonesië
Ciakar (Gunung Kencana)